Tfue peut désigner :
 Tfue (1998-), un streameur américain et un joueur d'Esports.

TFUE peut désigner :
 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un des deux traités fondamentaux des institutions politiques de l'Union européenne.